Trente-Décembre ou XXX-Décembre ou 30-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

30 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile, avant-dernier jour de l'année.

Odonyme 

Quelques noms de voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date. Cependant, aucun odonyme contenant cette date écrite en langue française n'a été recensé à fin 2016.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en français

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, «30 de Diciembre » ou « Treinta de Diciembre »
 En Argentine : événements non connus
 (Calle) 30 de Diciembre, à , dans la Province de Corrientes.
 Au Mexique, en mémoire de la « Tuerie de Chilpancingo » le  : répression contre les revendications des cultivateurs de coprah et de café, des instituteurs et des étudiants.
 (Calle) 30 de Diciembre, à Chilpancingo, dans l'État  de Guerrero.

En roumain

Culture et divertissement

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
30